Hetzenhof bezeichnet Ortschaften:

 ein Ortsteil der Gemeinde Gschwend im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 ein Stadtteil der Stadt Lorch im Ostalbkreis in Baden-Württemberg